Bondeno – comune italiano in provincia di Ferrara
Bondeno – frazione di Gonzaga in provincia di Mantova
Bondeno di Roncore – frazione di Reggiolo in provincia di Reggio Emilia
Bondeno e Alpe di Bondeno – località (non frazioni) di Campodolcino in provincia di Sondrio
Hockey Club Bondeno – società di hockey su prato italiano